Society (englisch: Gesellschaft) bezeichnet unter anderem:

 Society (1987), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Society, Horrorfilm von Brian Yuzna aus dem Jahr 1989, siehe Dark Society
 Society Recordings, US-amerikanisches Musiklabel
 Society (Computerspiel), Online-Strategiespiel von Stardock
 Society (Zeitschrift), seit 1962 veröffentlichtes Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Sozialwissenschaften

Siehe auch:
 The Society, US-amerikanische Dramaserie